Danny Verbeek – calciatore olandese
 Gertjan Verbeek – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Lotte Verbeek – attrice olandese
 Pat Verbeek – dirigente sportivo ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 Pim Verbeek – allenatore di calcio e calciatore olandese
 Tonya Verbeek – lottatrice canadese